Открытый чемпионат Австрии по теннису — общее название двух отдельных профессиональных теннисных турниров:

 Открытый чемпионат Австрии по теннису среди мужчин — мужской турнир ATP, проходящийся в Кицбюэле в начале августа.
 Открытый чемпионат Австрии по теннису среди женщин (в 2004 году Wien Energie Grand Prix) — женский турнир WTA, проводившийся в различных городах Австрии в период между 1968 и 2004 годом.